Vereker ist der Familienname folgender Personen:
 Eamonn Vereker, irisch-australischer Glaskünstler
 John Vereker, 6. Viscount Gort (John Standish Surtees Prendergast Vereker, 6. Viscount Gort; Lord Gort; 1886–1946), britischer Feldmarschall
 John Prendergast Vereker (1822–1891), 1863 Oberbürgermeister von Dublin (Lord Mayor of Dublin)